Марини — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Марини, Бьяджо (1594—1663) — итальянский композитор и скрипач, новатор скрипичной техники
 Марини, Валерия (род. 1967) — итальянская актриса, певица, модель
 Марини, Гвидо (род. 1965) — ватиканский церковный деятель, прелат.
 Марини, Джампьеро (род. 1951) — итальянский футболист.
 Марини, Жилль (род. 1976) — американский актёр и модель французского происхождения.
 Марини, Катюша (род. 1967) — итальянский политик.
 Марини, Марилу (род. 1945) — аргентинская актриса театра и кино.
 Марини, Марино (1901—1980) — итальянский скульптор.
 Марини, Марино (1924—1997) — итальянский певец, композитор и музыкальный продюсер.
 Марини, Никколо (1843—1923) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Марини, Пьеро (род. 1942) — ватиканский церковный деятель.
 Марини, Пьетро (1794—1863) — итальянский куриальный кардинал.
 Марини, Филипп (род. 1950) — французский политик, сенатор от департамента Уаза, мэр города Компьень.
 Марини, Франко (1933—2021) — итальянский политик, член Сената Италии, с 2006 года председатель Сената, член левоцентристской Демократической партии Италии.